Carytown, un village du comté de Jasper, dans le Missouri.
 , un quartier commercial de Richmond (Virginie).